Bucyrus ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucyrus (Kansas)
 Bucyrus (Missouri)
 Bucyrus (North Dakota)
 Bucyrus (Ohio)

Sonstiges:
 Bucyrus International der Name eines Maschinenbauunternehmens

im NRHP gelistete Objekte:
 Bucyrus Commercial Historic District, in Bucyrus, Ohio, ID-Nr. 85000401
 Bucyrus Mausoleum, in Bucyrus, Ohio, ID-Nr. 80002970

Siehe auch:
 Bucyrus Township